Багиев, Баги Фейзи оглы (1914—2002) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).
 Багиев, Георгий Леонидович (род. 1941) — советский и российский экономист.